Paterna del Madera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Paterna del Madera (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Paterna del Madera (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar